Giovanni Canestrini (1835-1900) – biologo, naturalista e aracnologo italiano
 Giovanni Canestrini (1893-1975) – giornalista, storico e dirigente sportivo italiano